Торохово — название населённых пунктов:

Россия 
 Торохово — деревня, Комсомольский район, Ивановская область.
 Торохово — деревня, Городецкий район, Нижегородская область.
 Торохово — деревня, Кромской район, Орловская область.
Торохово — деревня, Исетский район, Тюменская область.
Торохово — посёлок, муниципальное образование Тула, Тульская область.